Куп европских шампиона 1991/92. је било 37. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Ово је била последња сезона пре реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Финале је одиграно 20. маја 1992. на стадиону Вембли у Лондону, где је Барселона са 1:0 након продужетака победила Сампдорију, и тако освојила свој први трофеј Купа шампиона.

Ово је био први пут да је такмичење имало групну фазу, која је укључивала осам победника из другог кола подељених у две групе. Ова сезона је такође обележена повратком енглеских клубова после шестогодишњег одсуства услед забране коју су добили након трагедије на Хејселу 1985. године.

Освајач Купа шампиона из претходне сезоне, Црвена звезда, није могла да игра утакмице на домаћем терену јер је УЕФА забранила југословенским клубовима да играју њихове домаће утакмице у Југославији због погоршања безбедносне ситуације у земљи изазване етничким сукобима који су се касније претворили у ратове.

Прво коло 

|}

Друго коло 

|}

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Финале

Најбољи стрелци

Види још 
 Куп победника купова у фудбалу 1991/92.
 УЕФА куп 1991/92.

Референце

Спољашње везе 
 Сезона 1991/92. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 1991/92.

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1991/92. у УЕФА такмичењима